Folla steht für
 Südgermanische_Gottheiten#Folla 
Folla (Glomma), Fluss in Norwegen